Piata Muncii: Cartierul Verde si ieftin 

Piata Muncii este o statie de metrou pe magistrala 1 dar este si un cartier mic accesibil pentru majoritatea buzunarelor. 

Acesta este situat in sectorul 3 la granita cu Cartierul Dristor .

In Piata Muncii avem Bulevardul Decebal  cunoscut pentru terase, parcari subterane, baruri, magazine de articole vestimentare etc. 

Pentru cei ce vor sa viziteze Piata Muncii puteti ajunge usor schimband la Piata Victoriei spre directia Dristor.